Jourdain ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonse Jourdain (1103–1148), Graf von Toulouse, siehe Alfons Jordan
 Amable Jourdain (1788–1818), französischer Historiker und Orientalist
 Anselme Jourdain (1734–1816), französischer Zahnarzt und Fachautor in Paris
 Bertrand I. de L’Isle-Jourdain, französischer Militär
 Francis Charles Robert Jourdain (1865–1940), britischer Ornithologe und Oologe
 Frantz Jourdain (1847–1935), französisch-belgischer Architekt, Schriftsteller und Kunstkritiker
 Geoffrey Jourdain († nach 1102), Graf von Vendôme, siehe Gottfried II. (Vendôme)
 Joseph Roger Jourdain (1845–1918), französischer Maler

 Philip Jourdain (1879–1919), britischer Mathematiker

Jourdain steht für:

 Jourdain (Métro Paris), Station des Pariser Métrosystems
 Automobiles Jourdain, französischer Automobilhersteller
 Der verrückte Jourdain, Komödie von Michail Bulgakow aus dem Jahr 1932

Siehe auch:
 L’Isle-Jourdain
 Kanton L’Isle-Jourdain
 Jourdan